Warren Barrett (9 de setembro de 1970) é um ex-futebolista jamaicano.

Carreira
Apelidado de Boopie, Barrett construiu sua carreira praticamente em um único clube, o Violet Kickers, onde atuou por duas vezes, a primeira (e mais famosa passagem) entre 1988 e 2000 e a última, em 2001.

Barrett, que também atuou pelo Wadadah, encerrou prematuramente a sua carreira exatamente um ano depois, quando retornou ao Kickers.

Seleção
Barrett é um dos principais jogadores da história da Jamaica, sendo um dos grandes destaques dos Reggae Boyz na campanha para a classificação inédita à Copa de 1998, e também um dos homens de confiança do brasileiro René Simões. O curioso é que o goleiro também trabalhava como carregador de malas em um hotel.

Titular absoluto da modesta Seleção Jamaicana, Barrett teve um desempenho lamentável nas duas partidas que disputou - levou três gols da Croácia e mais cinco da Argentina. Insatisfeito com as atuações do goleiro, René Simões resolveu sacá-lo do time e colocar o reserva Aaron Lawrence para jogar contra o também estreante Japão. A alteração deu certo, pois os jamaicanos conseguiram sua primeira - e única - vitória em Mundiais, por 2 a 1.

Ligações externas
 Perfil de Warren "Boopie" Barrett

Barrett, Warren
Barrett, Warren
Barrett, Warren